Tláhuac es un topónimo de origen náhuatl, aféresis del vocablo Cuitláhuac. Designa a:

Tláhuac, una de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal (México).
Tláhuac, cabecera de la delegación homónima.
Humedales de Tláhuac, un rasgo hidológico del oriente del valle de Anáhuac.
Chinampas de Tláhuac, zona de producción agrícola ubicada en la delegación Tláhuac.
Bosque de Tláhuac, un área verde en el territorio tlahuaquense.
Tláhuac, una vialidad urbana de la Ciudad de México.
Tláhuac, estación terminal de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
Templo de San Pedro Apóstol de Tláhuac.